Ален мак може да се отнася за:

 „Ален мак“, българска компания
 Ален мак, български музикален фестивал
 „Ален мак“, българска песен, популярна в началото на 20 век
 Ален мак, курорт и вилна зона край Варна
 „Ален мак“, хотел в град Благоевград, България

Вижте също 
 Мак